Злата Прага ():
 Злата Прага – торжественное именование города Прага, восходящее ко временам правления Карла IV или Рудольфа II.
  – чешский журнал, выходивший в 1864–1865; 1884–1929 годах
 Злата Прага – международный телевизионный фестиваль, проводящийся с 1964 года в Праге.